Challenge Cup 2017-2018 – torneo di pallamano maschile
 Challenge Cup 2017-2018 – torneo di pallavolo femminile
 Challenge Cup 2017-2018 – torneo di pallavolo maschile